Capital Punishment (album), een muziekalbum van de Amerikaanse rapper Big Pun
 Capital Punishment (nummer), een nummer van de Nederlandse band Sandy Coast
 Capital Punishment (computerspel), een videospel voor het platform Commodore Amiga
 Capitol Punishment: The Megadeth Years, een album van de Amerikaanse thrashmetalband Megadeth
 Capitol Punishment, een professioneel worstel-pay-per-viewevenement dat georganiseerd werd door World Wrestling Entertainment

Films 
 Capital Punishment (1915), een Amerikaanse stomme korte film
 Capital Punishment (1925), een Amerikaanse stomme dramafilm met Clara Bow
 Capital Punishment (1937), een Britse comedy televisiefilm met Charles Lefeaux
 Capital Punishment (1991), een Amerikaanse film met David Carradine
 Capital Punishment (2003), een Britse misdaadfilm met Terence Anderson